La Wind, un cours d'eau du Wyoming.
 La chaîne de Wind River, une chaîne de montagnes du Wyoming.
 La réserve indienne de Wind River, une réserve indienne du Wyoming.
 Wind River, un film.
 Le col Wind River, un col de montagne du Colorado.
 Wind River, une entreprise de Californie.